
Млечный Путь
 Млечный Путь (Галактика) — название галактики, в которой находятся Земля, Солнечная система и все отдельные звёзды, видимые невооружённым взглядом.
 Млечный Путь — постоянное явление светлой полосы, пересекающей звёздное небо, видимое в тёмную безлунную ночь вдали от городских огней.
  — седловина между ледниками Юпитера и Урана на Земле Александра I.
  — альпийский горнолыжный курорт.

В культуре

В изобразительном искусстве 
 «Рождение Млечного Пути» — картина Питера Пауля Рубенса (1637, коллекция музея Прадо)
 «» — мозаика Женевьевы Кадьё, установленная в Париже на станции метро Сен-Лазар (2011).

В литературе 
 «Млечный Путь» — ежемесячный литературный журнал, издававшийся в Москве А. М. Чернышёвым в 1914—1916 годах.
 «Млечный путь» — рассказ и радиопьеса писателя-фантаста Севера Гансовского (1974).
 «Млечный Путь» — издательство, специализирующееся на выпуске безтиражных книг.
 «Млечный Путь» — иерусалимский русскоязычный литературно-публицистический журнал, выпускающийся с 2012 года.

В музыке 
 «Млечный Путь» — песня Алексея Рыбникова на стихи Игоря Кохановского из фильма «Большое космическое путешествие» (СССР, 1974).
 «Млечный путь» — песня группы Мираж.

В кинематографе 
 «Млечный Путь» — фильм 1931 года.
 «Млечный Путь» — чёрно-белая кинокомедия Лео Маккэри с участием Гарольда Ллойда (США, 1936).
 «» — мультипликационный фильм, лауреат премии «Оскар» (США, 1940).
 «Млечный Путь» — фильм Исаака Шмарука (СССР, 1959).
 «Млечный Путь» — фильм-притча Луиса Бунюэля (Франция—Италия, 1969).
 «Млечный путь» — турецкий фильм с Айдан Шенер (1989).
 «» — фильм Лины Шами (Бразилия, 2007).
 «Млечный путь» — комедийно-мелодраматический художественный фильм режиссёра Анны Матисон (Россия, 2015).
 «По млечному пути» — фильм Эмира Кустурицы (2016).

Техника 
 «Млечный Путь» (P1Y «Гинга») — японский двухмоторный бомбардировщик периода Второй мировой войны.

См. также 
 Чумацкий шлях